Associação Atlética Barbará é uma agremiação esportiva de Barra Mansa, no Estado do Rio de Janeiro, fundada a 25 de abril de 1939.

História 
Tradicional expressão futebolística do sul fluminense, vestia camisas vermelhas, golas pretas e calções brancos, mas recentemente o clube mudou suas cores para branco, azul e cinza (cores da Saint-Gobain, empresa multinacional administradora do clube). É administrado no momento (2008) pelo supervisor administrativo Carlos Alberto de Miranda Matos, o popular Pira.

Em 1957 o Barbará conquistou seu primeiro título da história o Campeão citadino de Barra Mansa que é organizado LBD Liga Barra-Mansense de Desportos dando sequencia a mais três títulos seguidos ou seja o Barbará foi tetra-campeão citadino de Barra Mansa de 1957 até 1960.Em 1963 conquistou o seu quinto título citadino.

O clube foi bicampeão estadual fluminense em 1971 e 1972. Venceu ainda a tradicional Copa Vale do Paraíba em 1974, ficando com o vice-campeonato em 1958. Atualmente se encontra afastado dos campeonatos de âmbito profissional.

Em 1979 o clube ganhou seu sexto título citadino de Barra Mansa e em 1980 o seu sétimo e último título citadino.

Títulos

Outras Campanhas de destaque
 Vice da Copa Vale do Paraíba: 1958;

Clubes de futebol de Barra Mansa
Clubes de futebol fundados em 1939
Fundações no Rio de Janeiro em 1939